Vorbehalt steht für:

 Eigentumsvorbehalt (Deutschland) bei der Übereignung von Sachen
 Geheimer Vorbehalt, etwa bei Scheingeschäften
 Gesetzesvorbehalt, Einschränkungsmöglichkeiten von Gesetzen in der Verfassung
 Vorbehalt (Völkerrecht) in Verträgen
 Vorbehalt der Nachprüfung, etwa im Steuerrecht
 Vorbehalt des Gesetzes für die Verwaltung 

Siehe auch:
 Alliiertes Vorbehaltsrecht
 Vorhalt